Кызылказахстан — названия населённых пунктов в Казахстане:
 Кызылказахстан — село в Сандыктауском районе Акмолинской области.
 Кызыл Казахстан — до 2007 г. название села Молыбая Оразалиева Сайрамского района Туркестанской области.
 Кызылказахстан — до 2008 г. название села Жылысу Сарыагашского района Туркестанской области.